Farmer kan syfta på,

Geografi

Australien 

 Farmer (ö), Queensland, Cook,

Personer
 Art Farmer, amerikansk musiker.
 Bill Farmer, amerikansk skådespelare och komiker.
 Frances Farmer, amerikansk skådespelare.
 Joyce Farmer, amerikansk serieskapare.
 Kenneth Farmer, kanadensisk ishockeyspelare. 
 Moses G. Farmer, merikansk uppfinnare och elektroingenjör.
 Mylène Farmer, fransk sångerska och skådespelare.
 Philip José Farmer, amerikansk författare.
 Sandra Farmer-Patrick, amerikansk häcklöpare.

Övrigt
 6271 Farmer, asteroid.

Se även
 Farmer (auktor)
 Farmer Island